Ante Marinović (kipar), hrvatski kipar
 Ante Marinović (nogometaš), hrvatski nogometaš i nogometni trener